František Černý (1830–1900) – czeski i kompozytor
 František Černý (1861–1940) – czeski kontrabasista i kompozytor
 František Černý (1867–1918) – czeski filolog, archeolog i nauczyciel
 František Černý (1875–1943) – czeski skrzypek i kompozytor
 František Černý (1875–1958) – czeski organista i kompozytor
 František Černý (1886–1954) – czeski budowniczy, żołnierz i dziennikarz
 František Maria Černý (1903–1978) – czeski architekt
 František Černý (aktor) (1904–1963) – czeski aktor
 František Černý (dźwiękowiec) (1913–?) –  dźwiękowiec
 František Černý (historyk teatru) (1926–2010) – czeski historyk teatru
 František Černý (dyplomata) (* 1931) – czeski dyplomata
 František Černý (grafik) (1936–2007) – czeski grafik i malarz
 František Černý (muzyk) (* 1957) – czeski muzyk
 František Černý (lední hokejista) (* 1959) – czeski hokeista